Ericus Svenonis, latinisering av Erik Svensson, kan avse:

 Erik Svensson (biskop)
  Ericus Svenonis Roslagius
 Ericus Svenonius Emporagrius

Se även
Erik Svensson